Osoby o tym nazwisku:
 Dmitrij Trapieznikow – rosyjsko-ukraiński menedżer i separatysta
 Siergiej Trapieznikow – radziecki polityk
 Wadim Trapieznikow – radziecki elektrotechnik i automatyk